Porsava – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Porsova – centro abitato del distretto di Yardımli, in Azerbaigian